Ženská čtyřhra Internationaux de Strasbourg 2018 probíhala ve druhé polovině května 2018. Do deblové soutěže štrasburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australský pár Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová. Bartyová se rozhodla turnaje nezúčastnit a Dellacquová ukončila kariéru.

Vítězem se stal nenasazený rumunský pár Mihaela Buzărnescuová a Ioana Raluca Olaruová, který ve finále zdolal ukrajinsko-australské turnajové trojky Nadiju Kičenokovou s Anastasií Rodionovovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Buzărnescuová vybojovala první deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Olaruovou to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Renata Voráčová (1. kolo)
  Nadija Kičenoková /  Anastasia Rodionovová (finále)
  Oxana Kalašnikovová /  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2018
WTA Tour 2018